Praslin kan syfta på:

Geografi

Frankrike 

 Praslin, Aube, departementet Aube i regionen Grand Est,

Saint Lucia 

 Praslin (kvarter), 
 Praslin (kvartershuvudort),

Seychellerna 

 Praslin, ö, Grand'Anse Praslin, 

Robotskapade Frankrikeförgreningar
Robotskapade Saint Luciaförgreningar
Robotskapade Seychellernaförgreningar